Administrativní čtvrtě Paříže (francouzsky quartiers administratifs de Paris) jsou nižší administrativní celky, do kterých je rozděleno území Paříže. Každý z 20 pařížských obvodů se skládá ze čtyř těchto čtvrtí, takže se celkem jedná o 80 územních celků.

Každá čtvrť má pořadové číslo a název. Názvy čtvrtí jsou odvozeny jednak od jmen bývalých obcí, které byly v 19. století připojeny k Paříži a nebo podle významných architektonických dominant v dané čtvrti (kostely, parky, paláce, nemocnice apod.).

Rozloha čtvrtí v samém centru města (tj. obvody 1-4) nepřesahuje 50 ha (s výjimkou čtvrti Saint-Germain-l'Auxerrois), čtvrtě v ostatních vnitřních obvodech (tj. 5-11) mají rozlohu zhruba do 100 ha, zatímco okrajové čtvrti (obvody 12-20) jsou mnohem rozlehlejší (až 300 ha). S tím také souvisejí i počty obyvatel, které jsou vyšší v okrajových částech.

Čtvrtě vznikly na základě zákona ze dne 1. listopadu 1859.

Seznam čtvrtí

Reference

Související články 
 Pařížské městské obvody
 Bývalé pařížské městské obvody
 Bývalé obce v Paříži

Externí odkazy 
 

 
Seznamy k Paříži